Alaa Abdul-Zahra (Bagdá, 22 de dezembro de 1987) é um futebolista profissional iraquiano, atacante.

Carreira 
Alaa Abdul-Zahra representou a Seleção Iraquiana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e 2015.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Iraque
Futebolistas do Al-Khor
Futebolistas do Al-Kharaitiyat Sport Club
Futebolistas do Al-Wakrah Sport Club
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015